Op de 98e editie van het Australian Open in 2010 speelden de mannen in het enkelspel van 18 tot en met 31 januari 2010. Titelverdediger was de Spanjaard Rafael Nadal – in de kwartfinale tegen Andy Murray moest hij opgeven als gevolg van een knieblessure. Murray bereikte uiteindelijk de finale, maar moest hierin na drie sets zijn meerdere erkennen in Roger Federer. Het was Federers vierde zege op het Australian Open en zijn zestiende grandslam-overwinning.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Australian Open
ITF-toernooi in 2010